Gigliola Cinquetti – cantante
Giordano Cinquetti – calciatore